40-й гвардейский корпусной артиллерийский Одесский Краснознамённый полк — воинская часть Вооружённых сил СССР в Великой Отечественной войне.

История 

Полк сформирован путём преобразования 312-го артиллерийского полка 11 марта 1942 года в Павлово-на-Оке. При формировании полк состоял из трёх артиллерийских дивизионов (по 3 батареи из 4-х орудий каждый):
 1-й 76-мм полевых орудий
 2-й 122-мм пушек
 3-й 120-мм миномётов.

В составе действующей армии с 11 марта 1942 по 16 октября 1942, с 5 ноября 1942 по 7 июня 1944 и с 15 июня 1944 по 9 мая 1945 года.

По формировании направлен на фронт, разгрузился на станции Глажево, передислоцирован в район Погостья, где вошёл в состав 4-го гвардейского стрелкового корпуса, с которым в дальнейшем прошёл весь боевой путь. Полк закончил войну в Берлине.

Подчинение

Командиры 
 гвардии подполковник Холодов Иван Нестерович.

Награды и наименования

Примечания

Ссылки 
 Справочники и форум на Солдат.ру
 Перечень № 13 артиллерийских, миномётных, зенитно-пулемётных полков и полков ПВО железнодорожных эшелонов, входивших в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945

Корпусные артиллерийские полки СССР в Великой Отечественной войне
Воинские части и формирования, созданные в 1942 году